Osoby o tym nazwisku:
 Jadwiga Polasik – polska szpadzistka i florecistka
 Marek Polasik – polski fizyk i chemik